«Birds» (Птицы) — песня в исполнении нидерландской певицы Анук, с которой она представляла Нидерланды на конкурсе песни «Евровидение 2013», который прошёл в Мальмё, Швеция. Исполнительница вышла в финал и заняла 9 место, набрав 114 баллов. Авторами песни являются Торе Йоханссон и Мартин Гьерстад.

Список треков сингла

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Профиль Анук на официальном сайте Евровидение
 
 Информация о певице и песне

Песни Нидерландов на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2013»